Um Barzinho, Um Violão - Ao Vivo é o primeiro álbum da série brasileira Um Barzinho, Um Violão, lançado em 2001 produzido pela gravadora Universal Music, foi transmitido na televisão via canal Multishow, com a participação de famosos bandas e cantores(as) da música brasileira, interpretando músicas conhecidas por serem cantadas em barzinhos acompanhados apenas pelo som de um violão. Dentre eles Humberto Gessinger (Engenheiros do Hawaii), Ivete Sangalo, Chico César e Ed Motta.

Faixas
Segue a relação de faixas do DVD e CDs:

Recepção 

Álbuns ao vivo de 2002
Álbuns de tributo
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns acústicos
Álbuns da série Um Barzinho, Um Violão